Van Reenen ist der Name folgender Personen:

 Charlie van Renen (1868–1942), südafrikanischer Rugbyspieler
 Esmari van Reenen (* 1981), südafrikanische Sportschützin
 Frans van Reenen (1816–1914), südafrikanischer Farmer und Zivilingenieur
 Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (1818–1893), niederländischer Politiker
 John van Reenen (1947–2018), südafrikanischer Diskuswerfer
 John van Reenen (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1965), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Piet van Reenen (1909–1969), niederländischer Fußballspieler

geographische Objekte:
 Van Reenen (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
 Van Reenen’s Pass, ein Gebirgsübergang in den Drakensbergen